Coverdale/Page bezeichnet:

 Coverdale/Page (Band), britische  Bluesrock-Band
 Coverdale/Page (Album), Musikalbum der Band